Бекту́ров — казахская фамилия. Известные носители

 Бектуров, Абикен Бектурович (1901—1985) — химик.
 Бектуров, Жайык Кагенович (1912—1998) — казахский писатель.
 Бектуров, Есен Абикенович — советский и казахстанский учёный в области физикохимии полимеров, доктор химических наук (1972), профессор (1976), академик НАН РК (2003).